360-я стрелковая дивизия — войсковое соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне. 360-я стрелковая дивизия является предшественницей известной в настоящее время 108-й Невельской дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии.

История 
Сформирована в сентябре-октябре 1941 в Оренбургской области (Приволжский ВО) в рамках реализации постановления ГКО СССР № 459сс от 11.08.1941 . По завершении формирования директивой СВГК № 004279 от 02.11.1941 включена в состав 60-й резервной армии и получила приказ на передислокацию из Чкалова в Ветлужскую.

Директивой Ставки ВГК от 02.12.1941 дивизия направлена в Московскую зону обороны «для незамедлительного занятия внешнего пояса» (поступила в действующую армию 5.12.1941). В конце декабря 1941 передислоцирована на Северо-Западный фронт, где 25.12.1941 включена в состав 4-й ударной армии. Участвовала в Торопецко-Холмской наступательной операции (08.01-06.02.1942). Затем до поздней осени 1942 года занимала позиционную оборону.

В составе 3-й ударной армии Калининского фронта дивизия участвовала в Великолукской наступательной операции (25.11.1942-20.1.1943), затем (вновь в составе 4-й ударной армии) — в преследовании отходящей из ржевского выступа группировки вермахта (02-31.03.1943).

Осенью 1943, после периода некоторого затишья на Калининском фронте, дивизия принимает участие в Смоленской наступательной операции «Суворов» (Духовщинско-Демидовская операция, 14.09-02.10.1943). Сразу же по окончании этого наступления соединение было задействовано в Невельско-Городокской операции (06.10-31.12.1943). В первый день наступления дивизия освободила город Невель, за что ей было присвоено почётное наименование «Невельская». После этого дивизия участвует в Витебской наступательной операции (03.02-13.03.1944).

Летом 1944 дивизия принимает активное участие в начальной фазе наступательной операции «Багратион». Дивизия была задействована в Витебской (23-28.06.1944) и Полоцкой (29.06-04.07.1944) операциях. С участием 360-й дивизии 04.07.1944 был освобождён Полоцк. После этого соединение в составе 2-го Прибалтийского фронта принимает участие в Режицко-Двинской операции (10-27.07.1944), в ходе которой дивизия освободила города Краслава (22.07.1944) и Даугавпилс (27.07.1944), а затем — в Мадонской операции (28.07-28.08.1944).

Осенью 1944 дивизия принимает участие в Прибалтийской наступательной операции, в ходе которой войска германской группы армий «Север» были изолированы в Курляндии. В дальнейшем вплоть до конца войны дивизия участвует в блокаде курляндской группировки вермахта. 27.02.1945 сменила части 85-й стрелковой дивизии на рубеже Каркуалей, Пастори, Мыза Спиргус.

Полное название 
360-я стрелковая Невельская Краснознамённая дивизия

Награды 

Награды частей дивизии:
 1195-й стрелковый ордена Суворова полк

Подчинение 
 Приволжский ВО — август-01.11.1941 года
 60-я резервная армия — 01.11-05.12.1941 года
 Московская зона обороны — 05-25.12.1941 года
 Северо-Западный фронт, 4-я ударная армия — 25.12.1941-22.01.1942
 Калининский фронт, 4-я ударная армия — 22.01.1942-декабрь 1942 года
 Калининский фронт, 3-я ударная армия — декабрь 1942 — февраль 1943 года
 Калининский фронт, 4-я ударная армия — февраль-сентябрь 1943 года
 Калининский фронт, 4-я ударная армия, 2-й гвардейский стрелковый корпус — сентябрь-20.10.1943 года
 1-й Прибалтийский фронт, 4-я ударная армия, 2-й гвардейский стрелковый корпус — 20.10 — ноябрь 1943 года
 1-й Прибалтийский фронт, 11-я гвардейская армия, 36-й гвардейский стрелковый корпус — ноябрь-декабрь 1943 года
 1-й Прибалтийский фронт, 4-я ударная армия, 83-й стрелковый корпус — ноябрь 1943 — март 1944 года
 1-й Прибалтийский фронт, 6-я гвардейская армия, 83-й стрелковый корпус — март-апрель 1944 года
 1-й Прибалтийский фронт, 4-я ударная армия, 83-й стрелковый корпус — апрель-июль 1944 года
 2-й Прибалтийский фронт, 4-я ударная армия, 83-й стрелковый корпус — июль-август 1944 года
 1-й Прибалтийский фронт, 4-я ударная армия, 83-й стрелковый корпус — август 1944 — январь 1945 года
 2-й Прибалтийский фронт, 42-я армия, 83-й стрелковый корпус — январь-февраль 1945 года
 2-й Прибалтийский фронт, 1-я ударная армия, 119-й стрелковый корпус — февраль-март 1945 года
 Ленинградский фронт, Курляндская группа войск, 1-я ударная армия, 123-й стрелковый корпус — апрель 1945 года
 Ленинградский фронт, Курляндская группа войск, 1-я ударная армия, 119-й стрелковый корпус — апрель-май 1945 года

Состав 
 1193-й стрелковый полк (подполковник С. П. Хотеев)
 1195-й стрелковый полк
 1197-й стрелковый полк
 920-й артиллерийский полк
 286-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 333-я зенитная батарея (644-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) — до 19.03.1943
 475-й миномётный дивизион (30.03-29.06.1942)
 462-й пулемётный батальон (29.10.1942-19.05.1943)
 419-я отдельная разведывательная рота
 489-й отдельный сапёрный батальон
 808-й отдельный батальон связи (571-я отдельная рота связи)
 442-й отдельный медико-санитарный батальон
 435-я отдельная рота химической защиты
 472-я автотранспортная рота
 211-я полевая хлебопекарня
 781-й дивизионный ветеринарный лазарет
 341-я полевая почтовая станция
 787-я полевая касса Государственного банка

Командование

Командиры 
 Болотов, Андрей Филиппович (06.09.1941 — 13.01.1942), полковник;
 Кузнецов, Иван Михайлович (13.01.1942 — 27.02.1942), генерал-майор;
 Позняк, Виктор Генрихович (27.02.1942 — 03.02.1943), полковник;
 Чиннов, Иван Иванович (19.02.1943 — 06.09.1944), полковник, ;
 Пащенко, Ефим Александрович (12.09.1944-??.02.1946), полковник;
 Стриженко, Николай Михайлович (??.03.1946-??.07.1949), генерал-майор;
…
 Майоров, Константин Фёдорович (??.02.1950-??.06.1954), генерал-майор.

Заместители командира 
 …
 Коваленко, Василий Григорьевич (02.09.1942-07.10.1942), полковник;
 …
 Гончаров, Демьян Ильич (??.02.1943-??.07.1943), полковник;
 …

Начальники штаба 
 …
 Гончаров, Демьян Ильич (??.05.1942-??.06.1942), полковник;
 …

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году